Албија има више значења:

 Албија
 Албија, Гранха (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Албија (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику